Паливозаправник — транспортний засіб для перевезення рідкого палива:
 паливозаправник автомобільний — автомобіль з цистерною, призначеної для транспортування і перекачування рідкого палива (тобто заправки) споживачам — різним рухомим або стаціонарним об'єктам, що працює на цьому паливі. Зазвичай існує два види заправки — «під тиском» і «пістолетна». Перша у багато разів продуктивніше, і краще для перекачування великих об'ємів палива. Являє собою вантажний автомобіль з цистерною замість кузова, сідловий тягач з напівпричепом (наприклад, КАЗ-608) або важкий тягач з причепом, на яких встановлена ​​ємність з паливом, силовий агрегат і паливно-роздавальні обладнання.
 паливозаправник авіаційний — як правило, серійний літак або вертоліт, спеціально створений або переобладнаний для здійснення заправлення літальних апаратів у повітрі.
 паливозаправник морський — танкер-заправник — судно забезпечення, призначене для заправлення кораблів і суден у відкритому морі, в тому числі під час руху. Наприклад, танкер-заправник проекту 1559В, інакше — танкер комплексного постачання, призначений для передачі топкового мазуту, дизельного палива, авіаційного палива, води, мастильних масел, а також сухих вантажів і продовольства.

Див. також 
 Бензовоз
 Нафтоналивні танкери
 Паливно-мастильні матеріали
 JP-8
 JP-4
 Автоцистерна

Примітки 
Виноски

Джерела

Посилання 

 ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК — СПЕЦТЕХНИКА ДЛЯ АЗС
 УСТРОЙСТВО РАБОТЫ И РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БЕНЗОВОЗОВ 

Паливо
Автомобільний транспорт
Класифікація автомобілів
Танкери